L'édition 2022 du tournoi de tennis de Newport se déroule du 11 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américains Jenson Brooksby et Denis Kudla, du Britannique Jack Draper et d'Ilya Ivashka. Ils sont respectivement remplacés par Stefan Kozlov, Jack Sock, Tim van Rijthoven et Feliciano López.

Lauréats 
Maxime Cressy remporte le tournoi en simple en battant en finale Alexander Bublik. Il s'agit du premier titre ATP de sa carrière en simple.

En double, William Blumberg et Steve Johnson décrochent leur premier titre ensemble en s'imposant en finale face à Raven Klaasen et Marcelo Melo. Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de Newport
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Newport
ATP 2022
Tennis aux États-Unis en 2022
Tennis en juillet 2022
Sport aux États-Unis en juillet 2022